Mahajangasuchidae es una familia de crocodiliformes neosuquios. Hasta el momento se conocen dos géneros, Mahajangasuchus y Kaprosuchus, los cuales vivieron durante el Cretácico Superior en Gondwana. Es definido como el clado más inclusivo que contiene a Mahajangasuchus insignis pero no a Notosuchus terrestris, Simosuchus clarki, Araripesuchus gomesii, Baurusuchus pachecoi,  Peirosaurus torminni, Goniopholis crassidens,
Pholidosaurus schaumbergensis o Crocodylus niloticus. Filogenéticamente, Mahajangasuchidae está situado justo afuera de los folidosáuridos y los neosuquios más derivados.

Los rasgos definitorios de la familia incluyen unos nasales fusionados, una articulación de la mandíbula debajo de la fila de dientes en la parte posterior del maxilar, una profunda sínfisis mandibular que está orientada anterodorsalmente, y la formación de un proceso posterodorsal en forma de cuerno desde el hueso escamoso y el parietal (el cual es más pronunciando en Kaprosuchus).

Cladograma mostrando las relaciones filogenéticas de Mahajangasuchidae dentro de Neosuchia según Sereno y Larsson, 2009:

Referencias

Enlaces externos 
ZooBank

Crocodilomorfos del Cretácico
Neosuchia
Crocodilomorfos extintos de África